Prado – muzeum sztuki w Madrycie, podstawowe znaczenie słowa 

Pozostałe znaczenia:

Geografia 
 Prado – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Bahia
 Prado – miasto w Kolumbii, w departamencie Tolima
 Prado – wieś w Portugalii, w dystrykcie Viana do Castelo
 Prado – gmina w Hiszpanii, we wspólnocie autonomicznej Kastylia i León
 Prado – jedna z dziewięciu parafii gminy Cabrales, położonej w Hiszpanii, we wspólnocie autonomicznej Asturia
 Monte Prado – szczyt górski we Włoszech, w północnych Apeninach

Transport 
 Prado – jedna ze stacji linii A metra w Medellín
 Prado – jedna ze stacji systemu szybkiej komunikacji autobusowej TransMilenio w Bogocie

Technika 
 PRADO – framework do aplikacji webowych 
 Land Cruiser Prado – model samochodu typu SUV japońskiej marki Toyota

Urbanistyka i budownictwo 
 Paseo del Prado – reprezentacyjny bulwar w Madrycie
 Prado Dam – zapora na rzece Santa Ana w Stanach Zjednoczonych, położona niedaleko miasta Corona w stanie Kalifornia

Osoby 
 Almeida Prado – brazylijski kompozytor i pianista
 Edward C. Prado – amerykański prawnik i dyplomata,  w latach 2018–2021  
 Guilherme do Prado Raymundo – brazylijski piłkarz znany pod pseudonimem „Guly”
 Juan Núñez de Prado – wielki mistrz zakonu Calatrava w latach 1322–1355
 Manuel Prado Ugarteche – peruwiański polityk, prezydent Peru w latach 1939–1945 i 1956–1962
 Mariano Ignacio Prado – peruwiański wojskowy i polityk, prezydent Peru w latach 1865–1868 i 1876–1879; ojciec Manuela Prado Ugarteche
 Mariana Prado – boliwijska polityk, minister planowania rozwoju w  w latach 2017–2019
 Martín Prado – wenezuelski baseballista
 Miguelanxo Prado – hiszpański twórca komiksów
 Paulo Silas do Prado Pereira – brazylijski piłkarz znany pod pseudonimem „Silas”
 Pérez Prado – kubański pianista, kompozytor, aranżer i lider orkiestry
 Wagner Prado – brazylijski zawodnik mieszanych sztuk walki

Przypisy